Romain Moussier (né le  à Gap dans les Hautes-Alpes) est un joueur français de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 1994, il commence sa carrière dans son club formateur des Rapaces de Gap en Nationale 1B. En 1995-1996, l'équipe passe un an en première division. De 1998 à 2000, il part dans un autre club des Hautes-Alpes, les Diables Rouges de Briançon puis il fait une pige de 5 matchs avec les Bélougas de Toulouse. De retour à Gap, le club retourne en première division en 2002 avant d'être relégué en 2006. Depuis le club joue les premiers rôles en Division 1 et reste sur deux secondes places en 2007,  2008 et une première place en 2008-2009. Aligné régulièrement au côté de Jiří Rambousek et de Jean Charles Charette, il est l'un des meilleurs pointeurs du championnat. Le , il met un terme à sa carrière sportive.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de France de hockey sur glace aux mondiaux junior 1996 et 1997.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 
  
| 1994-1995 || Rapaces de Gap || Nationale 1B ||20||6||3||9||44||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 1995-1996 || Rapaces de Gap || Division 1 ||25||2||3||5||22||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 1995-1996 || Rapaces de Gap || Élite ||29||8||9||17||40||6||3||6||9||18 
|-
| 1997-1998 || Rapaces de Gap || Nationale 1 ||25||9||19||28||46||   ||   ||   ||   ||   
|-
| rowspan=2|1998-1999 || Briançon || Nationale 1 ||23||7||25||32|| ||   ||   ||   ||   ||   
|-
|Bélougas de Toulouse||Nationale 1||5||2||4||6||--||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 1999-2000 || Briançon|| Nationale 1 ||27||14||26||40||--||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2000-2001 || Rapaces de Gap || Nationale 1 ||23||6||22||28||64||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2001-2002 || Rapaces de Gap || Division 1 ||20||10||10||20|| ||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2002-2003 || Rapaces de Gap  || Super 16 ||22||6||16||22||70||   ||   ||   ||   ||   
|- 
| 2003-2004 || Rapaces de Gap || Super 16 ||25||9||17||26||79||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2005-2006 || Rapaces de Gap || CdF || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || ||
|-
| 2004-2005 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus ||27||7||8||15||42||6|| 0||8||8||26
|-
| 2005-2006 ||Rapaces de Gap|| Ligue Magnus ||26||4||15||19||44||5||0||0||0||22
|-
| 2005-2006 || Rapaces de Gap || CdF || 2|| 1|| 2|| 3|| 6|| || || || ||
|-
| 2006-2007 ||Rapaces de Gap || Division 1||30||20||31||51||76|| || || || || 
|-
| 2006-2007 || Rapaces de Gap || CdF || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 2006-2007 ||Rapaces de Gap || CdlL || 3|| 0|| 1|| 1|| 8|| || || || ||
|-
| 2007-2008 ||Rapaces de Gap ||Division 1 ||26||14||35||49||44||4||1||3||4||10
|-
| 2007-2008 || Rapaces de Gap || CdF || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || ||
|-
| 2007-2008 ||Rapaces de Gap || CdlL || 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || ||
|-
| 2008-2009 ||Rapaces de Gap || Division 1 ||26 || 19|| 29|| 48|| 54|| 6|| 4|| 4|| 8|| 6
|-
| 2008-2009 || Rapaces de Gap || CdF || 3|| 2|| 1|| 3|| 2|| || || || ||
|-
| 2008-2009 ||Rapaces de Gap || CdlL || 6|| 0|| 2|| 2|| 6|| || || || ||
|- 
| 2009-2010 ||Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 26|| 10|| 8|| 18|| 18|| 2|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2009-2010 || Rapaces de Gap || CdF || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 2009-2010 ||Rapaces de Gap || CdlL || 8|| 2|| 8|| 10|| 10|| || || || ||
|-
| 2010-2011 ||Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 26|| 2|| 10|| 12|| 18|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2010-2011 || Rapaces de Gap || CdF || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || ||
|-
| 2010-2011 ||Rapaces de Gap || CdlL || 6|| 1|| 2|| 3|| 12|| || || || ||

|467||160||308||468||709||34||8||23||31||88

Au niveau international 

|1995||France Jr.||CE Jr. B||5||1||3||4||6
|-
|1996||France Jr.||CM Jr. B||5||0||2||2||4
|-
|1997||France Jr.||CM Jr. D2||7||2||0||2||12

Références

Voir aussi 

Naissance en mars 1977
Naissance à Gap
Joueur français de hockey sur glace
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du Toulouse Blagnac Hockey Club
Joueur des Diables rouges de Briançon
Attaquant de hockey sur glace